Justel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Justel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Justel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar